Чорба — суп.
 Рибља Чорба () — це югославський та сербський рок-гурт.
 Боб-чорба — одна з традиційних перших страв у Болгарії.

 Особи

 Чорба Федір Федорович
 Чорба Федір Арсенійович
 Чорба Петро Федорович